Václav Hrubý (* 18. prosince 1966 Domažlice) je český basketbalista. Oblékal dresy mnoha klubů, například Sparty Praha, USK Praha, Sokola Pražského, Nymburka, Pardubic a Sokola Vyšehrad. Odehrál 133 reprezentačních zápasů (111x Československo, 22x ČR) a více než 500 ligových utkání. Je vysoký 194 cm, váží 92 kg.

Vystudoval právnickou fakultu UK.

Sportovní kariéra 
 kluby: BK GA Nymburk, Ostacolor BK Pardubice, Sparta Praha, USK Praha, získal 4x titul mistra republiky, 5x vicemistr, 3x třetí místo, nejlepší basketbalista ČR 2001
 2007-2010 Sokol pražský
 2011-2013 Jiskra Domažlice
 FIBA Evropské basketbalové poháry klubů: Václav Hrubý jako hráč za týmy Sparta Praha, USK Praha:
 FIBA Pohár vítězů národních pohárů: ročník 1997/98 USK Praha, Vácalv Hrubý 10 zápasů, 91 bodů
 FIBA Pohár Korač, účast v 5 ročnících soutěže:
 Sparta Praha 1992/93 (AEK Atheny) 2 zápasy, 29 bodů, 1993/94 Sparta doma porazila Fenerbahce Istanbul 96-87, Hrubý z toho 30 bodů) celkem 2 zápasy 53 bodů,
 USK Praha 1995/96 (1 zápas, 10 bodů), 1996/97 (8 zápasů, 114 bodů), 1997/98 (10 zápasů, 91 bodů)
 Československo a Česká republika:
 za reprezentační družstva Československa (111x) a České republiky (22x) odehrál celkem 133 zápasů
 kvalifikace na Olympijské hry 1992 (9 zápasů, 64 bodů)
 Mistrovství Evropy: 1991, Řím, Itálie (5 zápasů, 41 bodů), Československo na 6. místě,
 kvalifikace na Mistrovství Evropy: 1993, 1995 (5 zápasů, 44 bodů), 1997 (4 zápasy, 41 bodů), 2003 (5 zápasů, 11 bodů)

Statistiky

Související články 
 Československá basketbalová liga
 Mattoni NBL
 BC Sparta Praha

Externí odkazy 
 Sparta Praha v lize basketbalu mužů, Václav Hrubý, 2 sezony 1992-1994 
 Historická tabulka střelců Sparty v 1.lize, Václav Hrubý 2 sezony, 1534 bodů 
 Statistiky hráčů Sparty Praha v klubových pohárech Evropy, Václav Hrubý 5 zápasů, 95 bodů 
 Nejlepší střelecké výkony za sezónu, Václav Hrubý 
 FIBA Europe, Václav Hrubý
 FIBA.com, Václav Hrubý

Čeští basketbalisté
Českoslovenští basketbalisté
Narození v roce 1967
Žijící lidé
Muži
Narození v Domažlicích
Hráči BK Pardubice
Hráči ERA Basketball Nymburk
Hráči USK Praha
Hráči BA Sparta Praha
Basketbalista roku (Česko)
Narození 18. prosince